John Andrew Mahoney ist der Name folgender Personen:

* John Andrew Mahoney (Politiker) (1883–1966), gambischer Unternehmer und Politiker 
 John Andrew Mahoney (Mediziner) (1919–2012), gambischer Mediziner